Жандармерия (Франция):
 Жандармерия (кавалерия) — разновидность тяжёлой рыцарской кавалерии.
 Национальная жандармерия Франции — военная полиция.